Chickasaw County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Chickasaw County (Iowa)
 Chickasaw County (Mississippi)